Sylt steht für:
 Sylt, eine Nordseeinsel 
 Sylt (Gemeinde), die am 1. Januar 2009 gebildete Gemeinde auf der gleichnamigen Nordseeinsel
 Sylt-Ost, eine ehemalige Gemeinde auf der Nordseeinsel Sylt, die von 1970 bis 2008 existierte
 Amt Landschaft Sylt, ein Amt, das die nicht zur Gemeinde Sylt gehörenden Teile der gleichnamigen Insel umfasst.
 Sylt (Album), ein Album der Band Kettcar

SYLT steht für:
 Lethem Airport (ICAO-Code), Flughafen von Lethem (Guyana), Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana

Siehe auch:
 Flughafen Sylt
 Sylt Air
 Lager Sylt 
 Sylt1

Abkürzung